Шунково — название нескольких населённых пунктов:
 Шунково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Шунково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.